Schorbach bezeichnet:

 Schorbach, Gemeinde im Département Moselle in der Region Grand Est, Frankreich
 Schorbach (Ottrau), Ortsteil der Gemeinde Ottrau, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

 Schorbach (Hornbach), linker Zufluss des dort Horn genannten Hornbachs unterhalb von Bitsch, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Schorbach (Grenff), rechter Zufluss der Grenff an der Steinmühle, Ortsteil Schorbach, Gemeinde Ottrau, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schorbach (Salm), rechter Zufluss der Salm nahe Dreis, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Schorbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Schorbach (* 1940), deutsche Künstlerin
 Bernhard Schorbach (1897–1964), nordhessischer Landwirt und Heimatdichter
 Ferdinand Schorbach (1846–1912), deutscher Architekt
Karl Schorbach (1851–1939), deutscher Bibliothekar

Siehe auch:
 Schorbächel
 Schornbach